Jonas Björkman e Jacco Eltingh erano i detentori del titolo, ma Eltingh quest'anno non ha partecipato.

Björkman ha fatto coppia con Patrick Rafter e ha battuto in finale Mahesh Bhupathi e Leander Paes 6–3, 4–6, 6–4, 6–7(10–12), 6–4.

Teste di serie

  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (finale)
  Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (semifinali)
  Mark Knowles /  Daniel Nestor (secondo turno)
  Ellis Ferreira /  Rick Leach (semifinali)
  Jonas Björkman /  Patrick Rafter (campioni)
  Patrick Galbraith /  Paul Haarhuis (quarti di finale)
  Olivier Delaître /  Fabrice Santoro (terzo turno)
  Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (primo turno)

  Martin Damm /  Cyril Suk (primo turno) 
  Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (quarti di finale) 
  Joshua Eagle /  Jim Grabb (primo turno) 
  Donald Johnson /  Francisco Montana (primo turno) 
  Piet Norval /  Kevin Ullyett (primo turno) 
  Andrew Florent /  David Macpherson (secondo turno) 
  Wayne Black /  Sandon Stolle (terzo turno) 
  David Adams /  John-Laffnie de Jager (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1999